Кубок Ірану з футболу 2017—2018 — 31-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірані. Титул володаря кубка всьоме здобув Естеґлал.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 березня 2018

|}

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 травня 2018

|}

Посилання 
 Кубок Ірану на soccerway 

2017—2018
Іран
Іран